Westville ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in England:
 Westville (Nottinghamshire)
 Westville (Lincolnshire)

in Kanada:
 Westville (Nova Scotia)

in Südafrika:
 Westville (Durban), Stadtteil von Durban

in den Vereinigten Staaten:
 Westville (Arkansas)
 Westville (Connecticut)
 Westville (Florida)
 Westville (Illinois)
 Westville (Indiana)
 Westville (Kalifornien)
 Westville (Massachusetts)
 Westville (Michigan)
 Westville (Missouri)
 Westville (New Hampshire)
 Westville (New Jersey)
 Westville (New York)
 Westville (Ohio)
 Westville (Oklahoma)
 Westville (Pennsylvania)
 Westville (South Carolina)
 Westville (Texas)
 Westville Center (New York)
 Westville Grove (New Jersey)